Vanclei Jairo da Rocha, mais conhecido como Vanclei da Rocha (Piraquara, ), é um baterista brasileiro.

Faz parte do grupo Os Monarcas desde 1999.

Ver também
Os Monarcas

Bateristas do Rio Grande do Sul
Naturais de Piraquara
Os Monarcas